Abade — líder de uma comunidade monástica
 Abade de Neiva — freguesia portuguesa do concelho de Barcelos
 Abade de Vermoim — freguesia portuguesa do concelho de Vila Nova de Famalicão

Desambiguação